На секретній службі Її Величності (новела) новела Яна Флемінга 1963 року
 На секретній службі Її Величності (фільм) фільм за мотивами новели 1969 року
 На секретній службі Її Величності (саундтрек) саундтрек з фільму